Sezon 2002/2003 był 12. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Mistrzem Słowenii został zespół NK Maribor.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Przypisy

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2002 w Słowenii
2003 w Słowenii